

Geografia 
 Buta – città della Repubblica Democratica del Congo
 Buta – suddivisione del comune della Romania Crâmpoia

Altro 
 Buta – film d'animazione del 2012